Anthony Grey, pseudonimo di Ninì Grassia
Anthony Grey, giornalista britannico